Por palacio de Goyeneche se conoce a varios edificios, que pertenecieron o han pertenecido a esta antigua e importante familia española, a la que deben su nombre, y que se relacionan en orden alfabético a partir de la localidad donde se ubican:

 Palacio de Goyeneche, en Arequipa (Perú).
 Palacio de Goyeneche, en Arizcun (Navarra, España).
 Palacio de Goyeneche, en Illana (Guadalajara, España).
 Palacio de Goyeneche, en Irurita (Navarra, España).
 Palacio de Goyeneche, en Lima (Perú).
 Palacio de Goyeneche, en Madrid (España), que sirve de sede a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
 Palacio de Goyeneche, en Madrid (España), que sirvió de sede sede, hasta el año 2003, a la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
 Palacio de Goyeneche, en Madrid (España), que sirve de ampliación al Museo Thyssen-Bornemisza.
 Palacio de Goyeneche, en Madrid (España), que sirve de ampliación al Museo Thyssen-Bornemisza.
 Palacio de Goyeneche, en Nuevo Baztán (Madrid, España).
 Palacio de Goyeneche, en Pamplona (Navarra, España).